Kate Plus Ten ist
 der Originaltitel eines Romans von Edgar Wallace, siehe Käthe und ihre 10
 der Titel einer Verfilmung des gleichnamigen Edgar-Wallace-Romans, siehe Kate Plus Ten (1938)

 Siehe auch
 Wanted at Headquarters, Verfilmung des Romans Kate Plus Ten von 1920
 Das Geheimnis der weißen Nonne, Verfilmung des Romans Kate Plus Ten von 1966